Rivers est, en anglais, le pluriel du mot rivière.

Rivers peut désigner :

Patronyme
 Anne Rivers Siddons (1936-), romancière américaine.
 Austin Rivers (1992-), joueur de basket-ball américain.
 Christian Rivers, technicien des effets spéciaux néo-zélandais.
 David Rivers (né en 1965), joueur américain de basket-ball.
 Dick Rivers (1945-2019), de son vrai nom Hervé Forneri, chanteur de rock français.
 Doc Rivers (né en 1961), joueur puis entraîneur américain de basket-ball.
 Fernand Rivers (1879-1960), réalisateur et producteur français.
 Joan Rivers (1933-2004), actrice et animatrice de télévision américaine.
 Johnny Rivers (né en 1942), chanteur
 Philip Rivers (né en 1981), joueur américain de football américain.
 Rivers Cadet (1892-1968), acteur français.
 
 William Rivers (1864-1922), anthropologue, neurologue, ethnologue et psychiatre.

Toponyme
 Rivers, localité du Manitoba. Voir aussi Gare de Rivers.
 Rivers, État au sud du Nigeria, sur le delta du Niger.

Prénom
 Rivers, prénom notamment porté par Rivers Cuomo.

Homonymie de patronyme